Komenský bezeichnet:
 (1861) Komenský, Asteroid
 Johann Amos Comenius (1592–1670), tschechischer evangelischer Philosoph, Theologe und Pädagoge